Pesqueira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pesqueira, Brasilien, 
 Pesqueira kommun, Pernambuco,

Mexiko 

 Pesqueira, Mexiko, Sonora, San Miguel de Horcasitas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar